Plaats in Indonesië
 Kaliurip (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kaliurip (Madukara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kaliurip (Purwojati), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java